L'expression combustion du carbone peut désigner :
 la combustion du carbone à proprement parler, c'est-à-dire l'oxydation du carbone par le dioxygène ;
 par abus de langage, la fusion (nucléaire) du carbone, une réaction de fusion nucléaire des noyaux de carbone.